Le championnat d'Europe féminin de basket-ball des 20 ans et moins 2017 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 20 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Matosinhos au Portugal, comme lors de l'édition précédente, du 8 au 16 juillet 2017.

Équipes participantes

Rencontres

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Tableau principal 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final

Leaders statistiques 

Ces classements font état des cinq premiers joueurs par catégorie statistique, classés par moyennes.

Points

Rebonds

Passes décisives

Contres

Interceptions

Évaluation

Récompenses 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) :  María Araújo

 5 de la compétition :
  María Araújo
  Maria Conde
  Annamaria Prezelj
  Elizaveta Shabanova
  Agnes Studer

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2017
Basket-ball F20
Europe F20
Basket-ball, Europe F20
Sport en juillet 2017
Europe F20